

Politici
John Newton (Bristol) (?-1434), parlementslid voor Bristol
John Newton (Derby), parlementslid voor Derby
John Newton (Stafford), parlementslid voor Stafford
John Newton (Nova Scotia) (1727-1811), landopziener en politicus in Nova Scotia

Strijdkrachten
John T. Newton (1793-1857), Amerikaans marineofficier
John Newton (soldaat) (1755-1780), soldaat in de Amerikaanse Revolutie
John Newton (generaal) (1822-1895), Amerikaans legertechnicus (ingenieur) en generaal in de Amerikaanse burgeroorlog
John H. Newton (20e eeuw), Amerikaans admiraal op de USS Astoria (CA-34)

Overig
John Newton (abolitionist) (1725-1807), een Engelse slavenhandelaar die zich bekeerde, later pastoor en liedjesschrijver van onder meer Amazing Grace
John Newton (rugbyspeler) (1920), Nieuw-Zeelands rugbyspeler
John Newton (acteur) (1965), Amerikaans acteur
John Newton (bowlsspeler), Australisch Paralympisch (1984) speler in bowls
John Newton (methodist), Amerikaans geestelijke, voormalig president van de Methodist Conference